Der Semassi Football Club de Sokodé oder AC Semassi FC ist ein togoischer Fußballverein aus Sokodé. Er trägt seine Heimspiele im Stade Municipal aus.

Der Verein ist der erfolgreichste seines Landes. Mit aktuell 14 Meistertiteln und 3 Siege im Coupe du Togo qualifizierten sie sich mehrmals für die afrikanischen Wettbewerbe. Dabei gelang ihnen 1984 der größte Erfolg, als sie bis ins Halbfinale vordrangen und dort erst am nigerianischen Verein Shooting Stars FC scheiterten.

Erfolge 
 Meister Championnat National (10): 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1993, 1994, 1995, 1999, 2014
 Sieger Coupe du Togo (3): 1980, 1982, 1990

Statistik

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1984: Der Verein FC 105 Libreville wurde wegen Einsatzes nicht spielberichtigter Spieler in der zweiten Spielrunde disqualifiziert.
 1993: Der Verein Diamond Stars Freetown zog seine Mannschaft nach der Auslosung zurück.
 1994: Der Verein Mighty Barrolle zog seine Mannschaft nach der Auslosung zurück.
 2000: Der Verein zog sich nach der Auslosung aus dem Wettbewerb zurück.

Weblinks 
 Facebook
 Soccerway
 RSSSF (Meisterschaft)
 RSSSF (Pokal)
 Transfermarkt 
 Clubworldranking

Einzelnachweise 

Togoischer Fußballverein
Sokodé